Burnt Island kan verwijzen naar verschillende plaatsen:

Canada
 Burnt Island (Labrador), een eiland voor de kust van Labrador
 Burnt Island (Deer Islands), een eiland in Bonavista Bay, Newfoundland
 Burnt Island (westen van Bonavista Bay), een eiland in Bonavista Bay, Newfoundland
 Great Burnt Island, een eiland voor de zuidkust van Newfoundland
 Burnt Island (Ontario), een gehucht in Ontario

Elders
 Burnt Island (Bermuda), een van de eilanden van Bermuda
 Burnt Island (Engeland), een van de Scilly-eilanden

Zie ook 
 Burnt Islands (doorverwijspagina)